O60 steht für:
 O60, ICD-10-Code für vorzeitige Wehen während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O60, FAA-Code für den Cloverdale Municipal Airport in Cloverdale, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O60, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O60, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O60